Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге чемпионов УЕФА 2006/2007 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона.

Группа A

«Челси» (Лондон)

«Барселона» (Барселона)

«Вердер» (Бремен) 

* В матче 2-го тура «Вердер» — «Барселона» мяч в свои ворота забил Карлес Пуйоль.

В матче 4-го тура «Левски» — «Вердер» мяч в свои ворота забил Николай Михайлов.

«Левски» (София)

Группа B

«Бавария» (Мюнхен)

«Интернационале» (Милан) 

* В 1979 году стадион «Сан Сиро» был переименован в «Джузеппе Меацца», но в Италии в ходу оба названия.

«Спартак» (Москва)

«Спортинг» (Лиссабон)

Группа C

«Ливерпуль» (Ливерпуль)

ПСВ (Эйндховен)

«Бордо» (Бордо)

«Галатасарай» (Стамбул)

Группа D

«Валенсия» (Валенсия)

«Рома» (Рим)

«Шахтёр» (Донецк)

«Олимпиакос» (Пирей)

Группа E

«Олимпик» (Лион)

«Реал» (Мадрид) 

* В матче 4-го тура «Реал» — «Стяуа» мяч в свои ворота забил Бэнел Николицэ.

«Стяуа» (Бухарест)

«Динамо» (Киев)

Группа F

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер)

«Селтик» (Глазго)

«Бенфика» (Лиссабон) 

* В матче 4-го тура «Бенфика» — «Селтик» мяч в свои ворота забил Гэри Колдуэлл.

«Копенгаген» (Копенгаген)

Группа G

«Арсенал» (Лондон) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Эмирейтс» называется «Эшбертон Гроув».

** В ответном матче 1/8 финала «Арсенал» — ПСВ мяч в свои ворота забил Алекс.

«Порту» (Порту)

ЦСКА (Москва)

«Гамбург» (Гамбург)

Группа H

«Милан» (Милан) 

* В 1979 году стадион «Сан Сиро» был переименован в «Джузеппе Меацца», но в Италии в ходу оба названия.

«Лилль» (Лилль)

АЕК (Афины)

«Андерлехт» (Брюссель)

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2006/2007

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица — Плей-офф 

состав